41-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 1 по 27 октября 1973 г. в Москве, в Центральном доме культуры железнодорожников.

Считается одним из сильнейших турниров за всю истории шахматных соревнований. После победы Фишера над Спасским шахматное руководство приняло решение о том, что все ведущие шахматисты должны выступать в первенстве страны. В чемпионате участвовало 4 экс-чемпиона мира и 1 будущий чемпион, а также несколько многолетних претендентов на звание обладателя шахматной короны. Победа в турнире — один из крупнейших турнирных успехов Б.Спасского.

Турнирная таблица

Ссылки 

41st Soviet Championship, Moscow 1973

Чемпионаты СССР по шахматам
1973 год в шахматах
Спорт в России в 1973 году
Октябрь 1973 года
1973 год в Москве
Шахматные турниры в Москве
Чемпионаты СССР в 1973 году